

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Teddy Mézague, (1990),  footballeur français, frère puiné du suivant
 Valéry Mezague, (1983-2014),  footballeur international camerounais, frère ainé du précédent

Homonymie
Homonymie de patronyme